Гринвилл () — город в США, расположенный в северо-восточной части штата Техас, в 72 километрах от Далласа. Город является административным центром округа Хант. По данным переписи за 2010 год число жителей составляло 25 557 человек, по оценке Бюро переписи США в 2013 году в городе проживало 25 917 человек.

Город назван в честь Томаса Грина, генерала Техасской армии в войне за независимость против Мексики.

История 

Город был основан в 1846 году и назван в честь борца за независимость Техаса Томаса Грина. После обретения независимости, Грин стал членом конгресса Республики Техас.

В ходе гражданской войны предпочтения жителей Гринвилла разделились. Адвокат и сенатор штата Мартин Харт собрал отряд сражавшийся на стороне США в Арканзасе. В то же время как другие жители города выступали на стороне Конфедерации. В центре города расположена памятная табличка, рассказывающая о разделении интересов жителей Гринвилла, округа Хант и Техаса в целом во время гражданской войны. В послевоенное время основным источником дохода горожан стало выращивание хлопка. Немалое содействие в этой отрасли оказала местная еврейская община.

В 1920 году город входил в число 20 крупнейших в Техасе с населением 12 384 человека.

Во время Второй мировой войны в Гринвилле располагался 201-й мексиканский эскадрон истребителей, проходивший обучение на лётном поле Majors Field.

Город также был известен баннером со словами «Добро пожаловать в Гринвилл, самые чёрные земли, самые белые люди», висевшем на центральной улице с 1920-е по 1960-е годы. Аналогичный слоган располагался на водонапорной башне города и на открытках города. Изначально призванный подчеркнуть богатство земли и доброту жителей Гринвилла, слоган сочли расистским в 1970-х годах и заменили последние слова на «… самые великие люди».

В 1957 году в состав города вошла религиозная община Пениэл, основанная неподалеку от города в 1899 году.

География 
Координаты Гринвилла: .

Согласно данным бюро переписи США, площадь города составляет 84,5 квадратных километров

Климат

Население 

Согласно переписи населения 2010 года, в 2010 году в городе проживали 25 557 человек, 9716 домохозяйств, 6386 семей. Расовый состав города: 68,5% — белые, 16,8% — чернокожие, 0,9% — коренные жители США, 1,1% — азиаты, 0,3% — жители Гавайев или Океании, 9,8% — другие расы, 2,8% — две и более расы. Число испаноязычных жителей любых рас составило 22,4%.

Из 9716 домохозяйств, в 30,4% проживают дети младше 18 лет. В 44,7% случаев в домохозяйстве проживают женатые пары, 15,8% — домохозяйства без мужчин, 34,3% — домохозяйства, не составляющие семью. 29,1% домохозяйств представляют из себя одиноких людей, 11,6% — одиноких людей старше 65 лет. Средний размер домохозяйства составляет 2,56 человека. Средний размер семьи — 3,17.

29,1% населения города младше 20 лет, 28,3% находятся в возрасте от 20 до 39, 28,2% — от 40 до 64, 14,3% — 65 лет и старше. Средний возраст составляет 34 года.

Согласно данным опросов пяти лет с 2009 по 2013 годы, средний доход домохозяйства в Гринвилле составляет 37 094 доллара США в год, средний доход семьи — 44 322 доллара. Доход на душу населения в городе составляет 19 218 долларов США, ниже чем в среднем по стране — 39 997 долларов. Около 23,3% семей и 27,8% населения находятся за чертой бедности. В том числе 40,5% в возрасте до 18 лет и 12,1% в возрасте 65 и старше.

Местное управление 
Структура органов местного управления выглядит следующим образом:

Образование 
Город обслуживается независимым школьным округом Гринвилла.

Высшее образование в городе можно получить в филиале колледжа Пэриса.

Экономика 
Вскоре после создания округ Хант стал известен как столица выращивания хлопка. В Гринвилле находился крупнейший хлопковый компрессор, уничтоженный пожаром в середине 1900-х годов.

В данный момент крупнейшим работодателем в городе является L-3 Communications, крупный подрядчик министерства обороны США. Фирма располагается на территории аэропорта, построенного в 1942 году и изначально финансированного организацией Ротари Интернешнл. Во время Второй мировой войны на аэропорте проходило обучение пилотов истребителей Republic P-47 Thunderbolt.

Постепенно набирает обороты индустрия туризма.

Согласно данным ежегодного финансового отчёта города за финансовый год 2013—2014, крупнейшими работодателями являются:

Известные жители 
 Мэк Харрелл, американский певец, баритон
 Оди Мёрфи, американский военный и киноактёр, участник Второй мировой войны, удостоенный наибольшего количества наград за личное мужество.

Примечания

Ссылки 

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Хант (округ, Техас)